Rosengård har flere betydninger:

 Rosengård – hovedgård ved Ringsted
 Rosengård (Malmø) – bydel i Malmø
 FC Rosengård - kvindefodboldhold fra Malmø